Името Калояново носят две български села:

 Калояново (Област Пловдив)
 Калояново (Област Сливен)